Cheney (Kansas) — nos EUA
Cheney (Washington) — nos EUA
Cheney (Yonne) — na França
Middleton Cheney — no Reino Unido

Desambiguações de topônimos